Transportgleichung heißen:
 Boltzmannsche Transportgleichung (Boltzmanngleichung) in der Kinetischen Gastheorie
 Wärmeleitungsgleichung, für den Transport von Wärme
 Strahlungstransportgleichung, bzgl. des Transports von Strahlung
 Lineare Transportgleichung, eine einfache Modellierung der Ausbreitung

Siehe auch:
 Kontinuitätsgleichung
 Transport (Biologie) zu biophysikalischen Transportmodellierungen
 Transport – ein Überblick